Císařovna Čang může být:

 Císařovna Čang (Chung-si) (1379–1442), manželka Chung-siho, císaře říše Ming,
 Císařovna Čang (Chung-č’) (1471–1541), manželka Chung-č’a, císaře říše Ming.